Thrakien (lateinisch , altgriechisch , neugriechisch , bulgarisch , türkisch ), gelegentlich auch Thrazien, heißen folgende geographische Objekte:

 Thrakien (Landschaft), eine Region auf dem Balkan
 Thrakien (geographische Region Griechenlands), Westthrakien
Orte, Ortsteile:
 Trakija (Bezirk), Ortsteil von Plowdiw, Bulgarien
 Trakija (Stadtteil), Ortsteil der Stadt Schumen, Bulgarien
 Trakija (Dorf), in der Oblast Stara Zagora, Bulgarien

Historisch:
 Thracia (Provinz), römische Provinz provincia Thracia
 Dioecesis Thraciarum, römische Diözese
 Thrakien (byzantinisches Thema), byzantinische Provinz
 Thrakien (Präfektur), griechische Präfektur, 1930 in Rodopi und Evros aufgeteilt
 Odrysen, das Thrakische Königreich der Odrysen

Trakija steht für:
 Trakija (Zeitung) aus Bulgarien
 FK Trakija, Fußballverein aus Taraclia in Moldau
 Awtomagistrala Trakija, Autobahn A1 in Bulgarien
 Trakiya Heights, Gebirgszug in Antarktika

Siehe auch:
 Thraker
 Ostthrakien, Nordthrakien, Ostmakedonien und Thrakien
 Mount Thrace, Berg im Viktorialand, Antarktika